Przystanek Woodstock – polski festiwal muzyczny (od marca 2018 znany jako Pol’and’Rock Festival)

Albumy muzyczne i nagrania wideo:
 Przystanek Woodstock 2004 – DVD zespołu Armia
 Przystanek Woodstock 2004 – DVD zespołu Dezerter
 Przystanek Woodstock – album koncertowy zespołu Dżem
 Przystanek Woodstock 2003 – DVD zespołu Dżem
 Przystanek Woodstock 2004 – DVD zespołu Dżem
 Przystanek Woodstock – DVD zespołu Hey
 Przystanek Woodstock – DVD zespołu Hunter
 Przystanek Woodstock 2005 – DVD zespołu KSU
 Przystanek Woodstock 2011 – DVD zespołu Luxtorpeda
 Przystanek Woodstock – Live – DVD zespołu Sweet Noise